Витер — фамилия:
 Витер, Валентин Степанович (род. 1973) — украинский государственный деятель, бывший председатель Волынского областного совета.
 Витер, Денис Фёдорович (1906—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Витер, Пётр Акимович (1923—2003) — советский работник промышленности, директор моторостроительного завода, кандидат технических наук, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Витери